Il tadghtita è un tipo di cornamusa suonata dai berberi d'Algeria.

Note 

Cornamuse